Sigel peut désigner :

Patronyme 

 Beanie Sigel (1974-), rappeur américain ;
 Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005), théologienne orthodoxe française ;
 Franz Sigel (1824-1902), officier germano-américain ;
 Newton Thomas Sigel (1961-), cinéaste américain ;

Toponyme 

 Sigel, une ville du comté de Shelby dans l'Illinois.
 

Patronyme anglais